El término adaptación puede referirse:

Artes visuales
 a la adaptación de una obra literaria para su uso en una obra teatral o fílmica;
 Novelización
 a la adaptación, producción audiovisual que reproduce la trama, personajes, ambientación u otros detalles de una obra anterior;

Cine
 a Adaptation, película estadounidense de comedia dramática dirigida por Spike Jonze, también conocida como El ladrón de orquídeas;

Otros campos

 en el ámbito laboral, la adaptación laboral es aquel en el cual se afrontan todo tipo de cambios, existe la flexibilidad por parte del trabajador a la hora de hacer frente a imprevistos y aportar de manera ágil soluciones.

 en astronomía, a la adaptación astronómica u óptica adaptativa; técnica óptica que permite contrarrestar, en tiempo real, los efectos de la atmósfera de la Tierra en la formación de las imágenes astronómicas;
 en ciencias sociales, a la adaptación social, proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el medio social en el que se mueve;
 en pedagogía, a la adaptación curricular; tipo de estrategia educativa, generalmente dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales, que consiste en la adecuación en el currículum de un determinado nivel educativo;
 en lingüística, a la adaptación lingüística, ajuste de la estructura fonética de una palabra tomada en préstamo lingüístico para adecuarla a la fonología del idioma en que se la recibe;
 en neurociencias, a la adaptación neuronal, proceso por el que los sistemas neuronales ajustan sus respuestas de acuerdo con los estímulos recientes;

En biología

 a la adaptación biológica, proceso fisiológico o rasgo morfológico o del comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un período mediante la selección natural de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito;
 a la convergencia adaptativa, evolución independiente y convergente de dos estructuras biológicas similares a partir de estructuras ancestrales distintas y por procesos de desarrollo muy diferentes;
 al paisaje adaptativo, método utilizado para visualizar las relaciones entre genotipos (o fenotipos) y éxito reproductivo;
 a la radiación adaptativa, proceso que describe la rápida especiación de una o varias especies para llenar muchos nichos ecológicos;
 a la adaptación al calentamiento global.

Enlaces externos